Еспо́зіто () — італійське прізвище. У неапольському варіанті італійської мови слово «esposito» розвинулося з латинського «expositus» — дієприкметника минулого часу від дієслова «exponere» — «виставляти напоказ». Означає «підкидьок», «знайда». Походить від того, що матері підкидали небажаних їм дітей перед церквами або сиротинцями — «виставляли напоказ».

Відомі носії 
 Валеріа Еспозіто (; 1961) — італійська оперна співачка (сопрано)
 Джанкарло Еспозіто (; 1958) — американський актор
 Дженніфер Еспозіто (; 1973) — американська актриса й танцівниця італійського походження.
 Еудженіо Еспозіто (1863—1935) — італійський диригент і композитор.
 Карлос Еспозіто (; 1941) — аргентинський футбольний арбітр.
 Мауро Еспозіто (; 1979) — італійський футболіст, нападник
 Паоло Еспозіто (; 1958) — дипломат Сан-Марино
 Сабріна Еспозіто (; 1985) — італійська борчиня вільного стилю
 Сальваторе Еспозіто (; 1948) — італійський футболіст і тренер
 Сальваторе Еспозіто (; 2000) — італійський футболіст, півзахисник
 Себастьяно Еспозіто (, 2002) — італійський футболіст, нападник
 Тоні Еспозіто (; 1950) — італійський музикант, композитор і ударник
 Тоні Еспозіто (; 1943) — канадсько-американський хокеїст, воротар
 Філ Еспозіто (; 1942) — канадський хокеїст, центральний нападник
 Франк Еспозіто (; 1971) — французький плавець стилю батерфляй, олімпійський медаліст (1992)
 Хлоя Еспозіто (; 1991) — австралійська п'ятиборка, олімпійська чемпіонка (2016).

Примітки